Бенуа де Монферран (? — 1491) — єпископ Кувансу і Лозанни.
 Бернар де Монферран (* 1945) — французький дипломат.
 Огюст Рікар Монферран (1786—1858) — архітектор, будівничий Ісаакіївского собору у Санкт-Петербурзі.

Монферран — замок в графстві Триполі.

Монферран — муніципалітет у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Од.
 Монферран-ла-Фар — муніципалітет у регіоні Рона-Альпи, департамент Дром.
 Монферран-ле-Шато — муніципалітет у регіоні Франш-Конте, департамент Ду.
 Монферран-Плавес — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департамент Жер.
 Монферран-дю-Перигор — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь.
 Монферран-Саве — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департамент Жер.
 Сен-Луї-де-Монферран — муніципалітет регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда.